A Comunhão Espírita de Brasília, ou simplesmente Comunhão, é uma instituição espírita fundada em 16 de janeiro de 1961 em Brasília, em uma residência localizada na avenida W3 Sul. Atualmente sediada na avenida L2 Sul, é uma das maiores casas espíritas da  Região Centro-Oeste e atende mensalmente cerca de  pessoas.

Objetivo 
A Comunhão é uma entidade civil, religiosa e beneficente, tendo por objetivo o estudo e a divulgação da Doutrina Espírita codificada por Allan Kardec e a prática da caridade.

Ligações externas
Página oficial
Blog "O Mensageiro"

Instituições espíritas
Espiritismo